Case Fornace ima više značenja:
 Case Fornace, Pescara
 Case Fornace, Rimini
 Case Fornace, Udine